Михаил Юрьевич Федяев () — российский инженер-механик, предприниматель, менеджер, совладелец и президент холдинга «Сибирский деловой союз», председатель совета директоров ЗАО «Черниговец (компания)», Шахты «Вольная», ОАО «Разрез Киселёвский» и многих других предприятий, входящих в состав «Сибирского Делового Союза». Член партии «Единая Россия». Владелец шахты «Листвяжная», на которой, 25 ноября 2021 года, в результате взрыва метана, погиб 51 человек и 92 человека пострадали (80 из них были госпитализированы).

Биография 
Михаил Федяев родился 16 мая 1962 года в Прокопьевске Кемеровской области.

В 1979 году окончил Крапивинскую среднюю школу.

В 1980 году поступил в Кузбасский политехнический институт на специальность «Автомобили и автохозяйство». В 1985 окончил вуз с присвоением квалификации инженера-механика.
После окончания вуза сначала работал механиком, постепенно достиг должности заместителя начальника автоколонны.

В 1989 году был избран председателем производственно-строительного кооператива, созданного на базе ГАТП-1. С 1990 года занимал руководящие должности на различных предприятиях Кемеровской области: 1990 год — заместитель начальника ОРС «Запсибгеология», 1991 год — генеральный директор многоотраслевого производственного объединения «Экро», 1992 год — генеральный директор СП «Сибеком», 1996 год — генеральный директор ООО «Партнер-Грундфос».

В 1990-е годы, будучи главой кемеровского представительства компании «МирИнвест», созданной при участии Вадима Варшавского, познакомился с будущим партнёром Владимиром Гридиным.

В 1999 году Михаил Федяев и Владимир Гридин выиграли корпоративную войну с группой «МИКОМ» Михаила Живило за угольный разрез «Черниговец». По сведениям журнала «Forbes», бизнесменов поддерживал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

В 2004 году с партнёром зарегистрировал холдинговую компанию «Сибирский Деловой Союз» (СДС).

В декабре 2007 года, после избрания Гридина в Государственную думу РФ стал президентом СДС.

В 2007 году Михаил Федяев вошёл в рейтинг журнала «Эксперт» в числе 10 персон с наибольшим уровнем политического влияния в своих регионах.

Арест 
14 декабря 2021 был арестован и обвинён в злоупотреблении полномочиями и нарушении норм безопасности, повлекшими за гибель людей на шахте «Листвяжная». Выпущен из СИЗО 15 июля 2022 года.

Семья 
Женат, двое детей.

Старший сын — Федяев, Павел Михайлович (род. в 1982) в 2011 году был избран в Государственную думу по «губернаторскому списку» Амана Тулеева от партии «Единая Россия». По тому же списку был избран депутатом и Владимир Гридин. Младший сын — Федяев, Юрий Михайлович (род. в 1984).

Состояние 
Входит в рейтинг богатейших бизнесменов России русского издания журнала Forbes: в 2010 года занимал 92 место с состоянием 750 млн долларов США, в 2011 году — 114 место с 700 млн долларов, в 2012 году — 95 место с 1 млрд долларов.

В Рейтинге российских миллиардеров 2010 года, по данным журнала Финанс занимает 386 место с состоянием 170 млн долларов США.

В 2019 году, по данным Forbes, состояние Федяева оценивается в 600 млн долларов (173 место в рейтинге «200 богатейших людей России»).

Награды 
Михаил Федяев имеет следующие награды Кемеровской области:
 2001 год — ведомственный знак «Шахтёрская слава» III степени.
 2001 год — медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени.
 2002 год — почётная грамота выдана Администрацией Кемеровской области.
 2003 год — медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени.
 2003 год — юбилейная медаль «60 лет Кемеровской области».
 2003 год — медаль «За служение Кузбассу»
 2004 год — «Шахтёрская доблесть», золотой знак.
 2004 год — медаль «За Веру и Добро».
 2005 год — медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени.

Примечания

Ссылки 
  // Единая Россия

Предприниматели России
Выпускники Кузбасского государственного технического университета